Daniel Blumenthal peut désigner :

 Daniel Blumenthal (1860-1930), maire de Colmar ;
 Daniel Blumenthal (1952), pianiste classique germano-américain.